Der Begriff Esperia steht für:

 das Luftschiff LZ 120
 die italienische Stadt in der Provinz Frosinone, siehe Esperia (Latium)
 als alter griechischer Name für Italien
 Esperia (Gattung), eine Schmetterlings-Gattung